Csehország
 Bečov, település a Mosti járásban
 Bečov, Blatno településrésze a Chomutovi járásban
 Bečov nad Teplou, település a Karlovy Vary-i járásban
 Szlovákia
 Becsó (szlovákul Bečov), Szebedénybecsó településrésze a Besztercebányai kerületben, a Besztercebányai járásban